Террористический акт в Кизляре:
 Террористический акт в Кизляре — совершён в 1996 году (захват больницы, эпизод Первой чеченской войны, 9-18 января, совершён боевиками С. Радуева). 
 Террористический акт в Кизляре — совершён в 2010 году (два взрыва террористов-смертников, 31 марта).
 Террористический акт в Кизляре — совершён в 2018 году (расстрел выходящих из церкви, 18 февраля).